Die Saison 2014/15 war die elfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga der Frauen als dritthöchste Spielklasse. 62 Mannschaften spielten in fünf Gruppen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga.

Nord

Abschlusstabelle 
Meister und Aufsteiger wurde der SV Henstedt-Ulzburg. Absteiger waren der TuRa Meldorf und der SV Ahlerstedt/Ottendorf. Aufsteiger aus den unteren Ligen sind der TV Jahn Delmenhorst, der ATS Buntentor, und der TSV Duwo 08.

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde 
Die Aufstiegsrunden fielen in der Saison 2014/15 aus. Da keine norddeutsche Mannschaft aus der 2. Bundesliga abstieg wurden drei Plätze für die Saison 2015/16 frei. Diese nehmen der TSV Duwo 08 aus Hamburg, der ATS Buntentor aus Bremen sowie der TV Jahn Delmenhorst aus Niedersachsen ein. Aus Schleswig-Holstein hatte sich keine Mannschaft beworben. Ebenso verzichtete der Meister der Oberliga Niedersachsen-Ost Sparta Göttingen auf den Aufstieg.

Nordost

Abschlusstabelle 
Der BSV Al-Dersimspor musste aufgrund von Personalsorgen seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurückziehen und stand somit als erster Absteiger fest. Die Mannschaften des SV Eintracht Leipzig-Süd treten nach der Saison mit denen des FFV Leipzig zusammen. Meister wurde Blau-Weiß Hohen Neuendorf, dem somit der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga gelang. Aus dieser stiegen wiederum der 1. FC Union Berlin und der Magdeburger FFC ab. Dem  1. FFV Erfurt gelang ebenfalls der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga durch den Sieg in der Aufstiegsrunde.

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde 
Sechs Vereine aus den Landesverbänden haben sich um einen Platz in der Regionalligasaison 2015/16 beworben. Aus Berlin bewarb sich der SFC Stern 1900, aus Brandenburg der FSV Babelsberg 74, aus Sachsen der SV Johannstadt 90 und der Bischofswerdaer FV 08 und aus Thüringen der 1. FFV Erfurt und der Weimarer FFC. Bischofswerda und Weimar verpassten aufgrund ihrer Platzierungen die Aufstiegsrunde. Die verbleibenden Mannschaften wurden auf zwei Partien ausgelost, wo in Hin- und Rückspiel die Aufsteiger ausgespielt werden. Die Hinspiele fanden am 31. Mai, die Rückspiele am 7. Juni 2015 statt.

|}

Am 14. Juni spielten die Gewinner der Vorrunde in Erfurt um den einzigen Aufstiegsplatz.

|}

West

Abschlusstabelle 
Meister und Aufsteiger wurde Borussia Mönchengladbach. Die zweite Mannschaft des VfL Bochum musste aufgrund des Rückzugs der ersten Mannschaft aus der 2. Bundesliga ebenfalls absteigen. Die sportlichen Absteiger waren der FFC Heike Rheine und der Düsseldorfer CfR links. Aus den Verbandsligen stiegen Arminia Bielefeld, der SV Budberg und Vorwärts Spoho Köln auf.

Kreuztabelle

Südwest

Abschlusstabelle 
Nachdem Meister Mainz im letzten Jahr durch einen Formfehler nicht aufsteigen durfte, dominierte man diese Saison erneut die Liga. Dementsprechend stand er auch früh als erneuter Meister fest. Die Abstiegsplätze belegten der FC Bitburg und der FSV Viktoria Jägersburg. Aus der 2. Bundesliga stiegen der 1. FFC Montabaur und der 1. FFC 08 Niederkirchen ab. Aus den Verbandsligen stiegen der 1. FC Riegelsberg und der SC Siegelbach auf.

Kreuztabelle

Süd

Abschlusstabelle 
Im Süden sicherte sich Eintracht Wetzlar vier Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft und den Aufstieg. Aufgrund der finanziellen Probleme des Gesamtvereins spalten sich die Fußballerinnen der Eintracht als FSV Hessen Wetzlar ab. Die Abstiegsplätze belegte die zweite Mannschaft des VfL Sindelfingen und die dritte Mannschaft des 1. FFC Frankfurt. Aus den Oberligen stieg der SV Frauenbiburg, der SC Opel Rüsselsheim und die zweite Mannschaft des SC Sand auf. Rüsselsheim profitierte davon, dass der Hessenligameister SV Gläserzell auf den Aufstieg verzichtete.

Kreuztabelle

Weblinks 
 Regionalliga Nord bei Fussball.de
 Regionalliga Nordost bei Fussball.de
Regionalliga West bei Fussball.de
 Regionalliga Südwest bei Fussball.de
 Regionalliga Süd bei Fussball.de

Einzelnachweise 

2014
Regionalliga 2014